Bemström ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Bemström (* 1999), schwedischer Eishockeyspieler
 Jörgen Bemström (* 1974), schwedischer Eishockeyspieler
 Stefan Bemström (* 1972), schwedischer Eishockeyspieler